Iezer este denumirea generală pentru lac de munte.
Ca substantiv propriu, se poate referi la:
Iezer, Botoșani
Iezer, Vaslui
Lacul Iezer, Munții Rodnei, lac glaciar din Munții Rodnei
Lacul Iezer, Munții Făgăraș, lac glaciar din Munții Făgăraș
Munții Iezer-Păpușa.